Рудо́льф Никола́евич Панко́в (род. 17 сентября 1937, Наро-Фоминск, Московская область) — советский и российский актёр, мастер дубляжа и закадрового озвучивания.

Биография 
Родился 17 сентября 1937 года в Наро-Фоминске.

В 1961 году окончил ВГИК (мастерская заслуженного деятеля искусств РСФСР Ольги Пыжовой).

Мастер дубляжа и закадрового озвучивания, начал работу в данной сфере на киностудии им. Горького сразу после окончания ВГиКа.

В частности, голосом Панкова говорят Адриано Челентано, Дэвид Суше (Эркюль Пуаро из английского телесериала), Томми Ли Джонс, Энтони Хопкинс и многие другие.

В 2002—2003 годах периодически подменял своего коллегу Дмитрия Матвеева, озвучивая тексты анонсов и программы передач канала ТВЦ.

Фильмография 
  — Мичман Панин — юнга Обысов
  — Половодье — Семён, колхозник, абитуриент сельхозтехникума
  — Им покоряется небо — лётчик
  — Белые горы — русский
  — Живёт такой парень — парень на танцах в сельском клубе (нет в титрах)
  — Товарищ Арсений — рабочий
  — Ваш сын и брат — сосед Максима по комнате в общежитии (нет в титрах)
  — Пробуждение (в новелле «Лёлька») — эпизод
  — Взорванный ад — Сергей Радеев
  — Сергей Лазо — эпизод
  — Спасите утопающего — сосед, участник хора
  — Шаги на земле — Валентин Коржов, учитель музыки в станичной школе
  — Тайна железной двери — учитель (нет в титрах)
  — Украденный поезд — командир экипажа
  — Четверо в вагоне — эпизод
  — Семнадцать мгновений весны — «Одноглазый»
  — Таланты и поклонники — Вася
  — Красный чернозём — Поливанов
  — Корабль пришельцев — полковник
  — Коррупция — эксперт-криминалист Лёша
  — Будулай, которого не ждут — капитан милиции

Дубляж и закадровое озвучивание

Фильмы

Марк Уильямс 
 2002 — Гарри Поттер и тайная комната — Артур Уизли
 2004 — Гарри Поттер и узник Азкабана — Артур Уизли
 2005 — Гарри Поттер и Кубок огня — Артур Уизли
 2007 — Гарри Поттер и Орден Феникса — Артур Уизли
 2009 — Гарри Поттер и Принц-полукровка — Артур Уизли
 2010 — Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1 — Артур Уизли
 2011 — Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2 — Артур Уизли

Адриано Челентано 
 1976 — Блеф — Феликс
 1980 — Укрощение строптивого — Элия Кодонио

Другие фильмы 

  — Убийство в Восточном экспрессе — Пьер Мишель, проводник (Жан-Пьер Кассель)
 1977 — Я боюсь — Людовико Грациано (Джан Мария Волонте)
 1981 — Профессионал — майор Жосслен Бомон (Жан-Поль Бельмондо) (дубляж Мосфильма, 1990 г.)
 1982 — Ганди — Махатма Ганди (Бен Кингсли)
 1991 — Семь дней после убийства — следователь (Донатас Банионис)
 2004 — Превосходство Борна — Конклин (флэшбек) (Крис Купер)
 2007 — Старикам тут не место — шериф Эд Том Белл (Томми Ли Джонс)
 2011 — Тор — Один (Энтони Хопкинс)

Сериалы 
 Пуаро Агаты Кристи (1989—2013) — Эркюль Пуаро (Дэвид Суше) (закадровый перевод)
 Война и мир (2016) — граф Илья Ростов (Эдриен Эдмондсон)
 Шерлок (2010—2017) — Джефф Хоп, водитель кэба (Фил Дэвис)

Озвучивание мультфильмов 
 1978 — Черепашка  — Скорпион
 1997 — 1998 — Незнайка на Луне — Жулио, торговец оружием и владелец магазина разнокалиберных товаров (6-9 серии)
 1998 — Волшебная свирель — читает текст за кадром
 2007 — Твой крест — читает текст за кадром
 2009 — Первый отряд — монах

Примечания

Ссылки 
 Стихотворение «Роль Дублировал», посвящённое Рудольфу Панкову. Читает Рудольф Панков на встрече с Российским Обществом Вудхауза.
 
 

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Актёры СССР
Актёры России
Актёры озвучивания СССР
Актёры озвучивания России